Хадано:

 Хадано — город в Японии, находящийся в префектуре Канагава.
 Хадано — железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Хадано префектуры Канагава.